Василий Юрьевич Турянчик (; 17 апреля, 1935, Чинадиево, Чехословакия, ныне — Мукачевский район, Закарпатская область, Украина — 31 марта 2022) — советский футболист, защитник и украинский тренер. Мастер спорта СССР (1959), заслуженный мастер спорта СССР (1967).

Биография 
Воспитанник закарпатского футбола. Начинал играть в футбол в 1949 году в Чинадиево в юношеской команде фабрики «Красная Звезда». Бо́льшую часть карьеры провёл в киевском «Динамо» в 1959—1969 годах, в 1965—1969 был капитаном команды.

Под руководством Виктора Маслова Турянчик, прежде игравший на позиции центрального защитника, был переведён на позицию опорного полузащитника, став одним из первых в мире высококлассных игроков подобного амплуа.

Окончил Киевский институт физкультуры.

После окончания карьеры игрока работал главным тренером «Говерлы» Ужгород (1971), тренером отделения школы «Спартак» Ужгород в Мукачево (1971—1978), тренером Иршавской футбольной школы (1979—1984), тренером «Керамика» Мукачево (1985—1987), главным тренером «Карпат» Мукачево (1997—1999).

С 1998 года — начальник команды ФК ОСК «Закарпатье», с 2004 — вице-президент команды.

Достижения 
 Чемпионат СССР
 Чемпион (4): 1961, 1966, 1967, 1968
 Серебряный призёр (3): 1960, 1965, 1969
 Кубок СССР (2): 1964, 1966.
 В списке 33 лучших футболистов сезона (3): 1966 год — № 1, 1962, 1967 — № 3

Награды 
 Награждён орденом «За заслуги» III степени (2004)
 Награждён медалью «За труд и победу» (2011)

Примечания

Ссылки 
 Известные подкарпатские русины. Василий Турянчик
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК «Динамо» Киев
Заслуженные мастера спорта СССР
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Говерла»
Тренеры ФК «Карпаты» Мукачево
Награждённые медалью «За труд и доблесть»